The Clinic (televisieserie), een Ierse dramaserie die liep van 2003 tot en met 2009.
 The Clinic (2004), een Amerikaanse televisiefilm uit 2004 onder regie van Neill Fearnley.
 The Clinic (2009), een Australische thriller/horrorfilm uit 2009 onder regie van James Rabbitts.
 The Clinic (Walibi Holland), een halloweenattractie in Walibi Holland